Sydkorea deltog første gang i olympiske lege under Vinter-OL 1948 i St. Moritz. De har siden deltaget i alle efterfølgende sommer- og vinterlege undtaget Vinter-OL 1952 i Oslo og Sommer-OL 1980 i Moskva. 

Sydkorea var vært for Sommer-OL 1988 i Seoul og skal være vært for Vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Sydkoreas OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL